Kamienica Polska (plaats), plaats in Polen
 Kamienica Polska (gemeente), gemeente in Polen